Элет — святой король, поэт, монах на острове Англси
 Элет () — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи
 Элет () — коммуна во Франции, департамент Приморская Сена